Іванов Петро Васильович (1837—1931) — український етнограф, фольклорист.
 Іванов Петро Гнатович (1904—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Іванов Петро Костянтинович (1876—1956) — російський письменник зарубіжжя.
 Іванов Петро Миколайович (?) — старший мічман Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іванов Петро Михейович (1913—1943) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Іванов Петро Олегович (1996) — український професійний боксер.
 Іванов Петро Платонович (1907—1986) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Іванов Петро Федорович (1921—1997) — український поет, перекладач.